Campo de fuerza puede estar referido a:

 Campo de fuerza (ciencia ficción).
 Campo de fuerzas (física), un campo vectorial que indica las fuerzas ejercidas por un cuerpo hacia otro.
 Campo de fuerza (química), un conjunto de parámetros y ecuaciones usadas en simulaciones de mecánica molecular.
 Un conjunto de fuerzas constantes usadas para definir la matriz F en el análisis de coordenadas normales.
 Análisis de campos de fuerza, un concepto de ciencias sociológicas.
 Campo de fuerza (arte) una forma de arte colectivo.